Лариса Солнцева:
 Солнцева, Лариса Александровна (1935—2020) — советская и российская актриса и режиссёр театра, народная артистка РСФСР.
 Солнцева, Лариса Павловна (1924—2016) — советский и российский театровед.